Флаги сельских поселений России.
 Краснодарский край
 Флаг Сладковского сельского поселения (Лабинский район)
 Свердловская область